GlobalPass est une société américaine dont le métier consiste à vendre des Miles aériens (afin d'acheter des billets aériens).

Elle participait au programme de fidélisation d'Air France-KLM, Flying Blue jusqu'au .

Tous les vols réguliers des compagnies aériennes GlobalPass étaient éligibles :
 Avianca ;
 Aeropostal (Venezuela) ;
 Aviateca (Guatemala) ;
 Lacsa ;
 Taca ;
 SAM (Colombie).

Depuis le , GlobalPass n'offre plus de billets prime de la manière traditionnelle. Les compagnies partenaires de GlobalPass (Aeropostal, KLM, Southern Winds et Taca Airlines) ne participeront plus à GlobalPass et les clients ne pourront plus obtenir des Miles après des vols après le . Les clients peuvent acheter sur le site de GlobalPass directement des vols (ainsi que des hôtels ou des voitures) soit en payant avec leur carte de crédit, soit avec des Miles obtenus chez GlobalPass en participant au programme (soit en utilisant les deux formes de paiement).

Lien externe 
 site de GlobalPass

Fidélisation
Entreprise de l'aéronautique ayant son siège aux États-Unis